Symphony OS, SymphonyOne ou Symphony Linux, é um Live CD baseado em sistema operacional Linux, desenvolvido por Ryan Quinn, Jason Spisak e Alexandre Drummond. A distribuição está dormente.

O primeiro Symphony OS é baseado no Knoppix. Desde de Maio de 2006, já não é baseado no Knoppix, mas sim no Debian instável, e possui um hard drive de instalação funcional. Symphony OS 2007 Preview, foi baseado no Ubuntu 7.04. SymphonyOne foi lançado em 1 de abril de 2008. O lançamento da versão 2008.1 baseado no Ubuntu 7.10.

A principal diferença entre Symphony OS e outras distribuições é a adição do ambiente de desktop Mezzo. Este ambiente, como outros aspectos do Symphony, foi projetado com um olho para a extrema simplicidade e usabilidade. Um exemplo é que as redes-WLAN podem trabalhar automaticamente sem nenhuma ação do usuário. Symphony também inclui seu próprio ambiente de aplicação orientada  Mozilla-driven, chamado Orchestra.

Symphony OS usa um sistema de pacotes customizáveis, utilizando o *.sym formato de pacote, através de uma interface gráfica simples, um usuário pode instalar qualquer aplicativo na biblioteca Symphony sem lidar com o "inferno de dependências" . Porque Symphony é baseado no Debian, que também suporta o formato de pacotes do Debian.

Orchestra
Orchestra é uma incompleta (RAD) ambiente que está sendo escrito para Symphony OS. Ela permite que programas compostos de HTML e CGI-estilo Perl para rodar como GUI local para aplicações.

Orchestra é composta de duas partes principais: uma leve localhost somente servidor HTTP escrito em Perl, e uma versão reduzida Mozilla renderização. Porque Mozilla é usado como base para a renderização do Orquestra, os aplicativos podem utilizar as seguintes tecnologias:
HTML simples
JavaScript
Perl and CGI
Applet Java (usando um Plugin)
Adobe Flash aplicações (usando um plugin)
Embedded media players (usando um plugin)
interfaces XUL

Mezzo

Mezzo é o ambiente desktop criado por Ryan Quinn com base em designs de Jason Spisak. Adicionado a Symphony OS, que tem por objetivo apresentar uma nova forma de apresentar dados para o usuário. Mezzo dispõe de conceitos-padrão como "O desktop é uma pasta" e sistemas de menus aninhados e em vez disso apresenta todas as informações necessárias diretamente para o usuário através do desktop principal e quatro mesas alvos para as tarefas e arquivos relacionados ao sistema, programas, arquivos e lixeira. Os desenvolvedores afirmam que isso torna o trabalho mais fácil de usar. Um novo ambiente de desktop chamado Conductor está em desenvolvimento.

Leitura complementar
Linux.com Reviews Symphony OS 2008
Symphony OS 2006-05 Beta Review

Ligações externas
Site Oficial
symphonylinux or symphonyos on Google code
Symphony OS (@symphonyos) on Twitter
Symphony OS Project on Facebook
Conductor Preview
Symphony OS Project Blog
Site do Symphony OS

Debian
Distribuições baseadas em Ubuntu Linux
Distribuições Linux descontinuadas